Evolène est une commune suisse.
 Évolène est une race bovine suisse.